Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du 13 au .

Ai Sugiyama remporte le simple dames. En finale, elle bat Corina Morariu, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Naoko Kijimuta et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1998
Japon
Sport au Japon en 1998
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1998